Józef Pilarczyk (1909–1978), inżynier metalurg, profesor Politechniki Śląskiej
 Jerzy Józef Pilarczyk (ur. 1949), polityk SLD, od 2005 minister rolnictwa w rządzie Marka Belki